Mięśnie mimiczne albo wyrazowe – grupa mięśni głowy. Związane są one z ruchomością skóry i odpowiadają za mruganie, otwieranie lub przesuwanie szpary ust, ruchy policzków, współuczestniczą w wytwarzaniu dźwięków, gwizdaniu czy śpiewie. Zwykle przyczepiają się one do skóry lub błony śluzowej i kurcząc się, poruszają skórę. Niektóre są szczątkowe, np. mięśnie małżowiny usznej, a wszystkie z wyjątkiem mięśnia policzkowego pozbawione są powięzi. Unerwione są przez nerw twarzowy. Mięśnie ze względu na otoczenie można podzielić na:

1. mięśnie sklepienia czaszki
 mięsień naczaszny, w którego skład wchodzą:
 mięsień potyliczno-czołowy
 mięsień skroniowo-ciemieniowy
2. mięśnie otoczenia szpary powiek
 mięsień okrężny oka
 mięsień marszczący brwi
 mięsień podłużny
3. mięśnie małżowiny usznej
 mięsień uszny tylny
 mięsień uszny przedni
 mięsień uszny górny
4. mięśnie otoczenia nozdrzy
 mięsień nosowy
 mięsień obniżacz przegrody nosa
5. mięśnie otoczenia szpary ust
 mięsień dźwigacz wargi górnej
 mięsień dźwigacz wargi górnej i skrzydła nosa
 mięsień dźwigacz kąta ust
 mięsień jarzmowy mniejszy
 mięsień jarzmowy większy
 mięsień śmiechowy
 mięsień policzkowy
 mięsień bródkowy
 mięsień obniżacz kąta ust
 mięsień obniżacz wargi dolnej
 mięsień okrężny ust
 mięsień szeroki szyi

Przypisy

Bibliografia 
 Bochenek A, Reicher M "Anatomia człowieka tom I" PZWL Warszawa, 1978

Mięśnie głowy i szyi